Магайе́ Сери́нь Фалилу́ Дит Нельсо́н Гейе́ (; род. 6 июля 1990, Ножан-сюр-Марн) — французский и сенегальский футболист, полузащитник и нападающий.

Клубная карьера 
Гейе начал профессиональную карьеру в 2008 году в «Страсбуре». Его дебют за основную команду состоялся 3 ноября 2008 года в матче против «Ланса», когда он вышел на замену. Свой первый гол за «Страсбур» он забил в первом матче сезона 2009/10 против «Истра» в Кубке французской лиги. Всего за сезон молодой нападающий поразил ворота соперников 11 раз.

Перед сезоном 2010/11 Гейе за 1 миллион фунтов перешёл в английский «Эвертон». Дебют Гейе в официальных матчах за ливерпульский клуб состоялся 25 августа 2010 года в матче Кубка Футбольной лиги против «Хаддерсфилд Таун».

Дебют Гейе в английской Премьер-лиге состоялся 2 апреля 2011 года в матче «Эвертона» против «Астон Виллы». Сенегалец вышел на замену на 52 минуте игры.

Первый гол за «Эвертон» Гейе забил 9 апреля 2012 года в игре против «Сандерленда». В этой же встрече он отметился двумя результативными передачами, а «Эвертон» выиграл со счётом 4:0.

31 января 2013 года Гейе на правах аренды до конца сезона 2012/13 перешёл в «Брест».

13 июня 2014 года «Эвертон» и Гейе разорвали контракт по обоюдному согласию. 25 июля 2014 года футболист после просмотра подписал контракт с клубом «Миллуолл».

17 июля 2019 года Гейе подписал контракт с азербайджанским клубом «Карабах».

В июне 2020 года Гейе покинул «Карабах».

7 октября 2020 года Гейе перешёл в румынский клуб «Динамо (Бухарест)», подписав контракт на два года.

В феврале 2021 года, после матча чемпионата Румынии «Динамо» — «Стяуа», Гейе сдал антидопинговый тест, результат которого показал наличие наркотика в организме, сообщается, что он употреблял кокаин. Таким образом, в марте Гейе был уволен из «Динамо».

Карьера в сборной 
Выступал за различные юношеские сборные Франции. С 2009 года играет в молодёжной команде страны.

В июле 2012 года Гейе был включён в состав сборной Сенегала для участия в Олимпийских играх в Лондоне.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Франции
Футболисты Сенегала
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Брест»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Аданаспор»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Карабах» Агдам
Игроки ФК «Динамо» Бухарест